Sao hace referencia a varios artículos:

Botánica 
 Nombre común de la planta Salix alba.
 Nombre común de la planta Salix atrocinerea.
 Nombre común de la planta Salix canariensis.
 Nombre común de la planta Salix pedicellata.

Acrónimo
 Sword Art Online, novela Ligera, adaptada a varios formatos como anime, manga y videojuegos.

Personas
Sao Shwe Thaik, fue el primer presidente de Birmania y el último Saopha de Yawnghwe.

Además
Civilización sao, cultura africana preislámica.
Sao (satélite), satélite irregular de Neptuno.
Sao Feng, personaje ficticio de la saga de películas Piratas del Caribe
Sao Sao Sao, grupo de música pop tailandesa ya desaparecido.
 Referido al Grupo Olímpica de Colombia, que reúne a Supertiendas y Almacenes de ese nombre.